Breiðablik – islandzki klub piłkarski pochodzący z miejscowości Kópavogur. Został założony w 12 lutego 1950 roku. Stadion Kópavogsvöllur należący do dwóch klubów Breiðabliku i HK Kópavogur może pomieścić 5501 kibiców.

Trofea 
Mistrz Islandii 2: 2010, 2022
Puchar Islandii 1: 2009

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1971

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona klubu
Strona kibiców klubu

 
Islandzkie kluby piłkarskie
Sport w Kópavogurze
Kluby piłkarskie założone w 1950